Куње је насеље у општини Бар у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 469 становника (према попису из 1991. било је 416 становника). Налази се близу градића Утјеха.

Демографија 
У насељу Куње живи 383 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,5 година (43,4 код мушкараца и 41,4 код жена). У насељу има 154 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,05.

Ово насеље је углавном насељено Црногорцима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бар
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори